Diamé ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Diamé (* 1971), senegalesischer Fußballspieler
 Mohamed Diamé (* 1987), französischer Fußballspieler